

Osoby
 Lucinda Riley – pisarka
 Olive Riley – najstarsza bloggerka
 Riley Reid - pseudonim sceniczny Ashley Mathews, amerykańskiej aktorki pornograficznej

Miejscowości, gminy i hrabstwa w USA
Miejscowości
 Riley – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Riley – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
Gminy
 Riley (ang. Riley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Riley (ang. Riley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Riley (ang. Riley Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Riley (ang. Riley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Riley (ang. Riley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Riley (ang. Riley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Riley (ang. Riley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Riley (ang. Riley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
Hrabstwa
 hrabstwo Riley (ang. Riley County) – w stanie Kansas

Inne
 Riley – marka samochodów